Уильямс, Тед:
 Уильямс, Тед (1918—2002) — американский бейсболист.
  Уильямс, Тед (род. 1957) — американский актёр и спортивный радиокомментатор.
См. также
 Уильямс, Тэд (род. 1957) — американский писатель-фантаст